Persoonlijke fout (basketbal), sportterminologie
Persoonlijke fout (American football), sportterminologie
Persoonlijke fout (waterpolo), sportterminologie
Personal Foul (CSI: NY), een aflevering van CSI: NY
Personal Foul (boek), geschreven door voormalig basketbalscheidsrechter Tim Donaghy